Locatie, een verder ongedefinieerde plek

 Locatienet
 Locatieleider (onderwijs)
 Locatieparameter
 Location update
 Location-based service
 Locative media
 Location intelligence

Entertainment 

 Locatietheater
 Location (nummer), een muzieknummer van Khalid